Yamada est un patronyme japonais. Il s'agit du treizième patronyme le plus répandu au Japon.

Il peut faire référence à :

Patronyme 

Yamada Nagamasa (1590-1630), aventurier et gouverneur japonais,
Yoshio Yamada (1873-1958), linguiste japonais,
Otsuzo Yamada (1881-1965), général japonais,
Kosaku Yamada (1886-1965), compositeur et chef d'orchestre japonais,
Isuzu Yamada (1917-2012), actrice japonaise,
Fūtarō Yamada (1922-2001), pseudonyme de Seiya Yamada, écrivain japonais,
Akira Yamada (1922-2008), philosophe japonais,
Hisao Yamada (1930-2008), informaticien japonais,
Yoji Yamada (1931), réalisateur japonais,
Yasuo Yamada (1932-1995), doubleur japonais,
Taichi Yamada (1934), écrivain japonais,
Yoshimitsu Yamada (1938-2023), aïkidoka japonais,
 
Eiko Yamada (1954), doubleuse japonaise,
Akihiro Yamada (1957), dessinateur japonais,
Eimi Yamada (1957), écrivaine japonaise,
Keichi Yamada (1964), plus connu sous le pseudonyme de Jushin Liger, catcheur japonais,

Naito Yamada (1965), mangaka japonaise,
Chiaki Yamada (1966), footballeuse japonaise,
Yumiko Yamada (1968), patineuse de vitesse sur piste courte japonaise,
Nobuko Yamada (1971), patineuse de vitesse sur piste courte japonaise,
Keiko Yamada (1972), plus connue sous le nom de Keiko, chanteuse japonaise,
Miyo Yamada (1976), joueuse de softball japonaise,
Kiyoshi Yamada (1977), plus connu sous le nom de Kiyoshi Hikawa, chanteur japonais,
Hiroki Yamada (1982), sauteur à ski japonais,
Takayuki Yamada (1983), acteur et chanteur japonais,
Eri Yamada (1984), joueuse de softball japonaise,
Yu Yamada (1984), mannequin et chanteuse japonaise,
Akihito Yamada (1985), joueur de rugby à XV japonais,
Koji Yamada (?), champion du monde japonais de billard,
Shinzo Yamada (1914-2000), coureur du combiné nordique japonais,
Hanako Yamada, personnage non-jouable du jeu Yandere Simulator,
Hiroto Yamada (2000-), footballeur japonais.

Localité 
Yamada, bourg de la préfecture d'Iwate au Japon.

Manga 

Mes voisins les Yamada est une série de yonkoma de Hisaichi Ishii.
Mes voisins les Yamada est un film d'animation tiré de cette série et réalisé par le studio Ghibli en 1999.
Le Fabuleux Destin de Taro Yamada est un manga japonais d'Ai Morinaga.
 Yamada-kun and the Seven Witches, manga.

Divers 
Yamada Denki est un distributeur d'électronique japonais.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais